El grup de la fairfieldita és un grup de minerals triclínics estretament relacionat amb el grup monoclínic de la roselita. Els seus membres són:

Galeria

Referències